Списък на всички герои в сериала Наказателят по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия Netflix.

Главни Герои

От първи сезон

От първи сезон 

Наказателят
Сериали от Киновселената на Марвел